1971 Голяма награда на САЩ е 13-о за Голямата награда на САЩ и единадесети последен кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 3 октомври 1971 година на пистата Уоткинс Глен, Уоткинс Глен, Ню Йорк, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ